Mehrländer oder Mehrlaender ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Mehrländer (* 1939), deutscher Politiker
 Klaus Mehrländer (1938–2021), deutscher Hörspielregisseur
 Thomas Mehrlaender (* 1954), deutscher Maler und Bildhauer